Defensa antiaèria (del seu nom en anglès Anti-Aircraft Warfare), conjunt d'armament i sistemes usats en la defensa contra aeronaus.
 Active Aeroelastic Wing, projecte d'avió X desenvolupat per Boeing.
 AAW també és el codi OACI d'Afriqiyah Airways, aerolínia amb seu a Trípoli (Líbia).